James Tuchet peut signifier :
 James Tuchet (5e baron Audley) (1398-1459), noble anglais ;
 James Tuchet (7e baron Audley) (1463-1497), petit-fils de ce dernier, noble anglais ;
 James Tuchet (3e comte de Castlehaven) (ca. 1617-1684), homme politique britannique.